Петухо́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Петухова, Александра Григорьевна (1915—2002) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Петухова, Ираида Георгиевна (род. 1926) — советский архитектор, автор проектов ряда станций Московского метрополитена.
 Петухова, Кира Дмитриевна (род. 2006) — российская футболистка.
 Петухова, Ксения Куприяновна (1909—1977) — советский новатор колхозного производства, дважды Герой Социалистического Труда.
 Петухова, Надежда Михайловна (род. 1953) — советский и казахстанский врач.

Населённые пункты 
 Петухова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Петухова — деревня в Осинском районе Пермского края.
 Петухова — деревня в Чердынском районе Пермского края.
 Петухова — деревня в Вагайском районе Тюменской области.